Ска́рга (од ) — висловлення незадоволення, суму, нарікання на неприємності, біль, горе і т. ін.; офіційна письмова чи усна заява про незаконні або неправильні дії якої-небудь особи, установи і т. ін.
 Скарга громадян — один з видів звернення громадян з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.
 Конституційна скарга — одна з форм звернення до Конституційного Суду України у вигляді письмового клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції України (конституційність) закону України чи його окремих положень, що застосований в остаточному судовому рішенні у справі суб’єкта права на конституційну скаргу. 

 Апеляційна скарга
 Касаційна скарга

 «Скарга» (1986) — радянський художній фільм Т. Золоєва (Одеська кіностудія).

Скарга — українське і польське прізвище. Відомі носії:
 Пйотр Скарґа
 Скарга Юлія Борисівна

Див. також 
 Петиція
 Скарга про поділ імперії

Примітки

Джерела 
Академічний тлумачний словник (1970—1980).

Посилання 
 Скарга // 
 
Документи